La conclusion peut-être :

En linguistique 
Une conclusion est une proposition finale caractérisant la partie d'un discours qui expose les conséquences du sujet développé ou exposé, en rhétorique ou encore en linguistique.

Dans le domaine littéraire 
L'approche classique de la littérature veut que la conclusion offre une brève synthèse des idées traitées dans le document, et qu'elle formule une réponse à l'idée directrice présentée dans l'introduction.
 
Les nouvelles ou romans ne se terminent pas toujours par une conclusion de ce type, mais comme les contes d'autrefois, ils peuvent se conclure par une "morale de l'histoire" ou par des éléments qui se rapportent au dénouement. Dans les histoires à suspens, la conclusion est souvent le moment de la révélation de la solution d'une énigme, qui souvent doit surprendre le lecteur. La conclusion est parfois structurée pour faire écho marqué à l'introduction, renforçant la thèse de l'auteur. Rédigée en phrases courtes et claires, voire en formules ou en slogan elle joue parfois le rôle d'un résumé de l'ouvrage. Elle peut être « fermée » (apportant une réponse définitive à une question posée en introduction) ou « ouverte ». Elle peut alors ouvrir sur des perspectives élargissant le sujet traité et ses enjeux, avec des prises de positions de l'auteur ou des éléments prospectifs, annonçant par exemple une suite nécessaire à l'ouvrage ou à l'étude ou encore, elle peut finir sur une question afin de faire réfléchir le lecteur.

En musique 
 Conclusion d'une œuvre musicale.

Voir aussi 
 
 
 
 Conclusions en procédure civile française
 Commissaire du gouvernement (France)#Cas des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et des formations contentieuses du Conseil d'État

Discours
Logique